PK codi de país ISO per al Pakistan ()
 PK, codi IATA de Pakistan International Airlines
 pK, logaritme negatiu de la constant de dissociació K (-logK)
 .pk, codi de país del domini (ccTLD) pel Pakistan